Fenoarivobe (district), een district van Madagaskar
Fenoarivobe (stad), de hoofdstad van dit district